Суперкубок Англии по футболу 2013 () — 91-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 11 августа 2013 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились победитель Премьер-лиги сезона 2012/13 «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка Англии сезона 2012/13 «Уиган Атлетик». Победу со счётом 2:0 одержал «Манчестер Юнайтед».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2012/2013
 Кубок Англии по футболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Clattenburg to ref Shield 

2013
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 2013
Суперкубок Англии 2013